Denis Casagrande (Carapicuíba, São Paulo, ) é um cantor, compositor e instrumentista de música popular brasileira. Lançou em 2010 o CD Água Viva, com 13 composições autorais e produzido por Yuri Popoff.

Ligações externas
Denis Casagrande: musicalidade sem limite!

Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Carapicuíba